est un genre éteint et fossile d'amphibiens albanerpetontidés. Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre a deux espèces référencées  et Celtedens megacephalus.

Présentation 
Le genre Celtedens date du Crétacé inférieur sur les territoires d'Angleterre, d'Espagne, de Suède et d'Italie, et du Jurassique supérieur au Portugal.

Taxonomie 
†Celtedens ibericus (McGowan et Evans 1995). Formation de La Huérguina, Espagne, Barrémien.

†Celtedens megacephalus (Costa 1864). Formation de Lulworth, Royaume-Uni, Berriasien, Pietraroja Plattenkalk, Italie, Albien.

Des restes indéterminés attribués au genre sont également connus de la formation du Jurassique supérieur d'Alcobaça au Portugal, ainsi que du premier Crétacé (Berriasien) de Suède.

Phylogénie

Voir aussi 
 la liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 1995
Paléontologie en Europe
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien disparu
Amphibien décrit au XXe siècle
Albanerpetontidae